Fürstenberg-Garten steht für:

 Großer Fürstenberg-Garten
 Kleiner Fürstenberg-Garten